«О́ксфорд Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из города Оксфорд, графство Оксфордшир, Юго-Восточная Англия. Основан в 1893 году. Домашние матчи проводит на стадионе «». Цвета клуба — сине-жёлто-белые.

В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

В 1980-е годы клуб провёл три сезона в высшем дивизионе чемпионата Англии, где лучшим достижением для него стали 18-е места в сезонах 1985/86 и 1986/87. Также в сезоне 1985/86 команда выиграла главный, на сегодняшний день, для себя трофей, обыграв в финале «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 3:0 — Кубок Футбольной лиги.

В сезоне 2015/16 команда вышла в финал Трофея Футбольной лиги, где проиграла «Барнсли» со счётом 3:2. В сезоне 2016/17 команда также вышла в финал Трофея Футбольной лиги, где проиграла «Ковентри Сити» со счётом 2:1.

История 

Клуб был основан в 1893 году под названием «Хедингтон Юнайтед».

«Оксфорд Юнайтед» получил свое нынешнее название в 1960 году.

Команда вышла в Футбольную лигу в 1962 году, после победы в Южной футбольной лиге. Достигнув Второго дивизиона в 1968 году, после вылета в 1976 году, в период с 1984 по 1986 год клуб выступал в Первом дивизионе. В 1986 году команда выиграла Кубок Футбольной лиги. В 1987 году «Оксфорд Юнайтед» должен был сыграть в Кубке УЕФА, но не сыграл в нём из-за дисквалификации всех английских клубов. После выбывания из высшего дивизиона в 1988 году начался 18-летний спад, который привёл команду к вылету в Конференцию в 2006 году. Это был первый случай в истории английского футбола, когда команда, которая выиграла крупный трофей (Кубок Футбольной лиги), выбыла из Футбольной лиги Англии.

После четырёх сезонов «Оксфорд Юнайтед» вышел в Лигу 2 в 2010 году после победы над «Йорк Сити» в плей-офф Национальной конференции на стадионе «Уэмбли».

Достижения 
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1986
 Финалист Трофея Футбольной лиги: 2016, 2017

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
ФК «Оксфорд Юнайтед»
Футбольные клубы Оксфордшира